Xunyang kan syfta på följande orter i Kina:

Xunyang, Ankang, ett härad i Shaanxi-provinsen;
Xunyang, Jiujiang, ett stadsdistrikt och säte för stadsfullmäktige i Jiujiang i Jiangxi-provinsen.

WP:Projekt Kina